Оркан:
 Оркан, Владислав
 Оркан (РСЗО)
 Операция «Оркан 91»